Esistono più comuni francesi con questo nome

Soucy – Aisne
Soucy – Yonne